Heardskarv (Leucocarbo nivalis) är en fågel i familjen skarvar inom ordningen sulfåglar.

Utseende 
Heardskarv är svart ovan med ett vitt band på skuldrorna. Undersidan är vit. På huvudet syns gula vårtor på pannan, blå ögonring och under häckningstid en liten stel huvudtofs. Ungfågeln är mycket mer anspråkslös, i stort sett mörk ovan och ljus under. Arten är mycket lik flera andra skarvarter, men dessa överlappar inte i utbredningsområde.

Utbredning och systematik 
Fågeln häckar endemiskt på Heard Island i södra Indiska oceanen. Den fördes tidigare till kejsarskarven och vissa gör det fortfarande.

Släktestillhörighet 
Heardskarven placerades tidigare ofta i släktet Phalacrocorax. Efter genetiska studier som visar på att Phalacrocorax består av relativt gamla utvecklingslinjer har det delats upp i flera mindre, varvid heardskarv med släktingar lyfts ut till släktet Leucocarbo.

Skarvarnas släktskap 
Skarvarnas taxonomi har varit omdiskuterad. Traditionellt har de placerats gruppen i ordningen pelikanfåglar (Pelecaniformes) men de har även placerats i ordningen storkfåglar (Ciconiiformes). Molekulära och morfologiska studier har dock visat att ordningen pelikanfåglar är parafyletisk. Därför har skarvarna flyttats till den nya ordningen sulfåglar (Suliformes) tillsammans med fregattfåglar, sulor och ormhalsfåglar.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN betraktar inte heardskarven som en egen art, varför dess hotstatus formellt inte bestämts. Beståndet är mycket litet, uppskattat till mellan 600 och 1000 individer.

Noter

Externa länkar 

 

Skarvar
Fåglar i oceaniska regionen
Fåglar i antarktiska regionen